Dąbrowski (prononcé [dɔmˈbrɔfski]), écrit parfois Dombrowski en français, dont la forme féminine est Dąbrowska, est un nom polonais porté notamment par :

 Aleksandras Dambrauskas, parfois écrit Dombrovski ou Dombrowski, dit Adomas Jakštas (1860-1938), théologien, critique littéraire, poète et espérantiste lituanien, président de l'Académie catholique lituanienne des Sciences de 1926 (ou 1922 selon d'autres sources) à sa mort ;
 Daniel Dąbrowski (1983-), athlète polonais, spécialiste du sprint ;
 Frederik Dombrowski (1992-), coureur cycliste allemand ;
 Iouri Dombrovski (1909-1978), un écrivain soviétique ;
 Jaroslaw Dombrowski (Jarosław Dąbrowski) (1836-1871), officier polonais servant dans l'armée tsariste, puis combattant de la Commune de Paris ;
 Jean-Henri Dombrowski (Jan Henryk Dąbrowski) (1755-1818), général polonais ayant servi dans les armées de la Révolution française et du Premier Empire ;
 Joe Dombrowski (1991-), coureur cycliste américain ;
 Karol Dombrovski (1991-), biathlète lituanien ;
 Kazimierz Dąbrowski (1902-1980), psychiatre polonais, auteur de la théorie de la Désintégration positive ;
 Marek Dąbrowski (1949-), escrimeur polonais ;
 Marek Dąbrowski (1972-), pilote moto polonais ;
 Marian Dąbrowski (1878-1958), homme politique polonais ;
 Nadège Dabrowski (1986-), vidéaste, mannequin, auteure et actrice française ;
 Tadeusz Dąbrowski (1979-), écrivain polonais ;
 Valdis Dombrovskis (1971-), homme d'État letton.

Notes et références 

Homonymie de patronyme